Koung peut désigner :
 Jacqueline Koung à Bessike, une femme politique camerounaise
 Kim Yeon-koung, une joueuse sud-coréenne de volley-ball
 le Koung-Khi, un département du Cameroun 
 Koung Tsé, un philosophe chinois, plus connu sous le nom de Confucius